Thiago Riberi (São Paulo, 9 de fevereiro de 1983) é um piloto brasileiro de automobilismo.

Foi campeão de 2007 da classe pro da Stock Jr. Atualmente disputa a Pickup Racing pela equipe Gramacho Racing.

Resultados na Pick-Up Racing 
Corrida em negrito significa pole position; corrida em itálico significa volta mais rápida)

*Temporada em andamento.

Ligações externas 
  no site da Stock Car

Pilotos de Stock Car do Brasil
Naturais da cidade de São Paulo
Pilotos de automóvel de São Paulo